Seninka je jméno více obcí či částí obcí:

Seninka – obec v okrese Vsetín
Nová Seninka – část města Staré Město v okrese Šumperk
Seninka (přítok Krupé), potok v Nové Senince, části Starého Města v okrese Šumperk, přítok Krupé
Seninka (přítok Senice v Horní Lidči), potok z kopce Na Kopci do Horní Lidče v okrese Vsetín, přítok Senice
Seninka (přítok Senice pod Valašskou Polankou), potok tekoucí od Vartovny přes obec Seninka v okrese Vsetín, přítok Senice